Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der verfassungberatenden Landesversammlung Groß-Hessen (15. Juli bis 30. November 1946).

Präsidium 
 Präsident: Otto Witte (SPD)
 Vizepräsidenten: Cuno Raabe (CDU) Leo Bauer (KPD)

Zusammensetzung

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion Wilhelm Knothe
 CDU-Fraktion Erich Köhler
 KPD-Fraktion Leo Bauer
 LDP-Fraktion August-Martin Euler

Abgeordnete 

!
Hessen